

Населені пункти та їхні частини
 Вінцентово — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вінцентово — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вінцентово — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вінцентово — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Вінцентово — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Вінцентово — частина села Зразім у гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вінцентово — частина села Оторово в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки